

Населені пункти та їхні частини
Населені пункти
 Ямниця — село в гміні Камйонка-Велика Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ямниця — село в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Ямниця — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Ямниця — частина села Тшенсувка в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Річки
 Ямниця — річка в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства, ліва притока 
річки Згурська

Ямниця — поселення в общині Превалє, регіон Корошка

Ямниця — село, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
 Ямниця — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці

Примітки